Kněžice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Kněžice, Gemeinde im Okres Chrudim, siehe Kněžice u Ronova
Kněžice, Gemeinde im Okres Jihlava, siehe Kněžice u Třebíče
Kněžice, Gemeinde im Okres Nymburk, siehe Kněžice u Městce Králové
Kněžice, Ortsteil von Jablonné v Podještědí, Okres Liberec
Kněžice, Ortsteil von Strážov, Okres Klatovy
Kněžice, Ortsteil von Podbořany, Okres Louny
Kněžice, Ortslage von Vrchlabí, Okres Trutnov